Le championnat de France de football de Division 3 1989-1990 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve de l'AJ Auxerre II.

Groupe Nord 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1989-1990
 Championnat de France de football D2 1989-1990
 Coupe de France de football 1989-1990

Notes et références 

1990
Football en France en 1989
Football en France en 1990